Де Анджелис () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Де Анджелис, Алекс (род. 1984) — сан-маринский мотогонщик.
 Де Анджелис, Виктория (род. 2000) — бас-гитаристка и одна из основательниц итальянской рок-группы Måneskin.
 Де Анджелис, Филиппо (1792—1877) — итальянский куриальный кардинал и папский дипломат.
 Де Анджелис, Элио (1958—1986) — итальянский автогонщик.

См. также